Isodiametridae — семейство бескишечных турбеллярий. Это семейство было выделено из семейства Convolutidae в 2005 году на основании морфологических различий в органах репродуктивной системы и молекулярного анализа.

Классификация 
 Род Alluna
 Alluna sublitoralis Faubel & Regier, 1983
 Род Ancylocirrus
 Ancylocirrus ornatus Kozloff, 2000
 Род Aphanostoma
 Aphanostoma album Dörjes 1968
 Aphanostoma bruscai Hooge & Tyler, 2003
 Aphanostoma cavernosum Meixner, 1938
 Aphanostoma collinae Hooge & Tyler, 2008
 Aphanostoma elegans Jensen, 1878
 Aphanostoma rhomboides Jensen, 1878
 Aphanostoma virescens Ørsted, 1845
 Род Archaphanostoma
 Archaphanostoma agile (Jensen, 1878)
 Archaphanostoma fontaneti Kånneby, Bernvi & Jondelius, 2015
 Archaphanostoma histobursalium Dörjes 1968
 Archaphanostoma macrospiriferum (Westblad, 1946)
 Archaphanostoma marcusi Hooge & Rocha, 2006
 Archaphanostoma occulta Kånneby, Bernvi & Jondelius, 2015
 Archaphanostoma sublittoralis Kånneby, Bernvi & Jondelius, 2015
 Archaphanostoma ylvae Kånneby, Bernvi & Jondelius, 2015
 Род Avagina
 Avagina glandulifera Westblad 1953
 Avagina incola Leiper, 1902
 Avagina marci Dörjes & Karling 1975
 Avagina polyvacuola Ehlers & Doerjes 1979
 Avagina sublitoralis Faubel 1976
 Avagina vivipara Hickman 1956
 Род Baltalimania
 Baltalimania kosswigi Ax, 1959
 Род Bursosaphia
 Bursosaphia baltalimaniaformis Dörjes 1968
 Род Diatomovora
 Diatomovora amoena Kozloff 1965
 Diatomovora jacki Hooge & Tyler, 2008
 Род Faerlea
 Faerlea antora Marcus 1952
 Faerlea echinocardii Dörjes, 1972
 Faerlea fragilis Westblad 1945
 Faerlea glomerata Westblad 1945
 Род Haplocelis
 Haplocelis dichona (Marcus, 1954)
 Род Isodiametra
 Isodiametra bajaensis Hooge & Eppinger, 2005
 Isodiametra colorata (Ehlers & Doerjes, 1979)
 Isodiametra cuernos Hooge & Tyler, 2008
 Isodiametra divae (Marcus, 1950)
 Isodiametra earnhardti (Hooge & Smith, 2004)
 Isodiametra helgolandica (Dörjes, 1968)
 Isodiametra hortulus (Hooge & Tyler, 2003)
 Isodiametra karpredi (Hooge & Tyler, 2003)
 Isodiametra marginalis (Ivanov, 1952)
 Isodiametra nicki Hooge & Tyler, 2008
 Isodiametra norvegica (Westblad, 1946)
 Isodiametra pulchra (Smith & Bush, 1991)
 Isodiametra urua (Marcus, 1954)
 Isodiametra variomorpha (Dörjes, 1968)
 Isodiametra vexillaria (Marcus, 1948)
 Isodiametra westbladi (Marcus, 1949)
 Род Otocelis
 Otocelis erinae Hooge & Rocha, 2006
 Otocelis luteola (Kozloff, 1965)
 Otocelis phycophilus Ehlers & Doerjes, 1979
 Otocelis rubropunctata (Schmidt, 1852)
 Otocelis sachalinensis Ivanov, 1952
 Otocelis sandara Hooge & Tyler, 2003
 Otocelis westbladi Ax 1959
 Род Pharyngia
 Pharyngia furva Nilsson, Wallberg & Jondelius, 2011
 Род Postaphanostoma
 Postaphanostoma atriomagnum Dörjes 1968
 Postaphanostoma filum Dörjes 1968
 Postaphanostoma glandulosum Dörjes 1968
 Род Praeaphanostoma
 Praeaphanostoma brevifrons Dörjes 1968
 Praeaphanostoma chaetocaudatum Dörjes 1968
 Praeaphanostoma foramivora Hooge & Tyler, 2008
 Praeaphanostoma gusana Hooge & Eppinger, 2005
 Praeaphanostoma longum Dörjes 1968
 Praeaphanostoma musculosum Ehlers & Doerjes 1979
 Praeaphanostoma parvum Rieger & Ott 1971
 Praeaphanostoma rubrum Dörjes 1968
 Praeaphanostoma sizilianum (Riedl, 1954)
 Praeaphanostoma thalasophilum Ehlers & Doerjes, 1979
 Praeaphanostoma vitreum Ehlers & Doerjes 1979
 Praeaphanostoma wadsworthi Hooge & Tyler, 2003
 Род Praeconvoluta
 Praeconvoluta bocasensis Hooge & Tyler, 2008
 Praeconvoluta castinea Hooge & Tyler, 2003
 Praeconvoluta karinae Dörjes 1968
 Praeconvoluta minor Faubel 1974
 Praeconvoluta schmidti Faubel 1977
 Praeconvoluta stephania Faubel & Regier, 1983
 Praeconvoluta tigrina Hooge & Tyler, 2003
 Praeconvoluta tornuva Tyler & Hooge 1999
 Род Proaphanostoma
 Proaphanostoma tenuissima (Westblad, 1946)
 Род Proconvoluta
 Proconvoluta primitiva Dörjes 1968
 Род Pseudaphanostoma
 Pseudaphanostoma brevicaudatum Dörjes 1968
 Pseudaphanostoma divae Marcus 1952
 Pseudaphanostoma herringi Hooge & Rocha, 2006
 Pseudaphanostoma murmanicus (Mamkaev, 1967)
 Pseudaphanostoma pelophilum Dörjes 1968
 Pseudaphanostoma psammophilum Dörjes, 1968
 Pseudaphanostoma smithrii Hooge & Tyler, 2003
 Pseudaphanostoma variabilis Westblad 1946
 Род Pseudoposthia
 Pseudoposthia macrogonopora Westblad 1946
 Род Raphidophallus
 Raphidophallus actuosus Kozloff 1965
 Род Rimicola Böhmig, 1908
 Rimicola glacialis Böhmig, 1908

Следует обратить внимание, что род Rimicola является младшим омонимом рода лучепёрых рыб  из семейства присосковых, поэтому согласно принципу омонимии МКЗН должен быть переименован.

Примечания 

Бескишечные турбеллярии
Семейства Xenacoelomorpha
Животные, питаемые автотрофными эндосимбионтами